Иван Радоев може да се отнася за:

 Иван Радоев (1901-1985) – български футболист;
 Иван Радоев (1927-1994) – български драматург и поет;
 Иван Радоев (р. 1972) – български актьор;
 Иван Радоев – литературна награда на името на драматурга;
 Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ — театър в Плевен;
 „Иван Радоев“ — улица в квартал Овча купел в София.